Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Anne Smith 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jana Novotná (campionessa)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Meredith McGrath (primo turno)

 Anne Smith (finale)
 Susan Sloane (primo turno)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Manon Bollegraf (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1991